Звёздная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Белоруссия 
 Звёздная улица — улица в Минске.

Россия 
 Звёздная улица — улица в Астрахани.
 Звёздная улица — улица в Балашихе.
 Звёздная улица — улица в городе Иванове.
 Звёздная улица — улица в Кирове Кировской области.
 Звёздная улица — улица в Краснодаре.
 Звёздная улица — улица в Курске.
 Звёздная улица — улица в Липецке.
 Звёздная улица — улица в Новосибирске.
 Звёздная улица — улица в Петропавловске-Камчатском.
 Звёздная улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Звёздная улица — улица в Томске (Просторный).
 Звёздная улица — улица в Туапсе.
 Звёздная улица — улица в Ярославле.

Украина 
 Звёздная улица — улица в Днепре.
 Звёздная улица — улица в Донецке.
 Звёздная улица — улица в Николаеве Николаевской области.
 Звёздная улица — улица в Одессе.
 Звёздная улица — улица в Харькове.

См. также 
 Звёздный бульвар